Kimberley Smith peut désigner :
 Kimberley Smith (1981-), athlète néo-zélandaise ;
 Kim Smith (1984-), joueuse canadienne de basket-ball ;
  (1983-), mannequin et actrice américaine.